Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut är en fristående enhet inom Stockholms handelskammares ram som verkar som skiljenämnd. Skiljedomsinstitutet grundades 1917 och har till uppgift att erbjuda näringslivsparter i konflikt med varandra en kvalificerad möjlighet till tvistlösande vid sidan om det allmänna domstolsväsendet genom ett så kallar skiljedomsförfarande. Denna form för tvistlösning är ofta snabbare och mindre kostsam för parterna än en civilprocess i domstol.

Skiljedomsinstitutet arbetar i dag på internationell nivå och betraktas som ett av de mest kvalificerade instituten på detta område. Roten till detta renommé ligger i det avtal som slöts 1977 mellan den amerikanska American Arbitration Association (AAA) och det dåvarande USSR Chamber of Commerce and Industry (USSRCCI), vilket innebar att Handelskammarens skiljedomsinstitut skulle lösa kommersiella tvister mellan öst och väst.

År 2020 hanterade SCC 213 tvistemål mellan parter från ett trettiotal länder.

SCC:s kansli är beläget vid Brunnsgatan 2 och består 2021 av tio personer uppdelade på tre rotlar.

Referenser

Organisationer bildade 1917
Civilprocessrätt